W Polsce: 
 Jankowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Pakość 
 Jankowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Lipno 
 Jankowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Czerwonka 
 Jankowo – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Rychliki 
 Jankowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Kętrzyn
 Jankowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Świątki 
 Jankowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Wielbark
 Jankowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Pobiedziska 
 Jankowo – osada w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Wągrowiec, obecnie w granicach administracyjnych miasta Wągrowiec
 Jankowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Drawsko Pomorskie
 Jankowo – gromada

Miejscowości na Białorusi 
 Jankowo – dawniej wieś. Obecnie część wsi Załoniecka w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Mikołajewo
 Jankowo – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Podświle

Zobacz też 
 Jankowo Dolne, Jankowo Gdańskie, Jankowo-Młodzianowo, Jankowo-Skarbowo, Janków